Klischat ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Klischat (* 1969), deutscher Schauspieler
 Claudia Klischat (* 1970), deutsche Schriftstellerin